Грузония () — род кактусов подсемейства Опунциевые.

Название 

Род назван в честь Германа Грузона (, 1821—1895), немецкого изобретателя, учёного и промышленника, владельца крупнейшей для своего времени коллекции кактусов в Европе, которую он подарил городу Магдебургу.

Таксономия 
Анализ ДНК, исследования тонкого строения семян, а также морфологический и цитологический анализ позволили разделить обширный род Опунция на ряд более мелких монофилетических групп.

Границы рода остаются не совсем чётко очерченными. Некоторые систематики считают, что те виды, который сейчас включены в род Грузония, следует поместить в род Цилиндропунция, однако Международная группа по систематике кактусов придерживается той точки зрения, что Грузония является самостоятельной небольшой группой.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 3 вида:

Примечания 

Опунциевые
Таксоны растений, названные в честь людей
Флора Северной Америки